Algemeen:
 horn (landvorm), een spitse bergtop
 horn (toponiem), plaatsnamen met de naam of het suffix horn

Duitsland:
Horn (Hunsrück), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Horn-Bad Meinberg, een stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Hamburg-Horn, een stadsdeel van Hamburg

Finland:
Horn uit Kankas, Fins adellijk geslacht

Nederland:
Horn (Limburg), een kerkdorp in de gemeente Leudal, provincie Limburg
Horn (Stede Broec), een buurtschap in de provincie Noord-Holland
Horn (Weesp), een gehucht in de provincie Noord-Holland
Den Horn, een klein dorp in de gemeente Westerkwartier, provincie Groningen
Graafschap Horn, een graafschap in Midden-Limburg
Kasteel Horn, een kasteel in Horn, provincie Limburg

Oostenrijk:
Horn (district), een district in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Horn (Neder-Oostenrijk), een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk

Verenigd Koninkrijk:
Horn (Engeland), gehucht in Rutland

Verenigde Staten:
Elk Horn, een plaats in de staat Iowa
Horn Hill, een plaats in de staat Alabama
Horn Lake, een plaats in de staat Mississippi

Zweden: 
 Horn (Zweden), een plaats in het Zweedse landschap Östergötland
 Horn (Öland), een dorpje op het eiland Öland

Zwitserland:
Horn (Zwitserland), een gemeente in het kanton Thurgau

Personen 
Daniël Horn, Nederlandse architect
Fanny Horn, een Noorse biatlete
Fredrik Horn, een Noorse voetballer
George Henry Horn (1840-1897), een Amerikaanse entomoloog
Guildo Horn, een Duitse Schlagerzanger
Gustaf Horn, een Zweeds/Finse militair en politicus
Gyula Horn, een Hongaarse politicus
Leo Horn, een Nederlandse voetbalscheidsrechter
Shirley Horn, een Amerikaanse jazz-zangeres en -pianiste
Trevor Horn, een Britse muzikant en producer
Huis Horne (ook gespeld als Van Horn), het geslacht dat over het graafschap Horn regeerde
Walther Hermann Richard Horn (1871-1939), een Duitse entomoloog

Zie ook 
 Van Horn (doorverwijspagina)
Hoorn (doorverwijspagina)
Horn-clausule, een begrip uit de wiskunde